Die Orthodoxen Kirchen in Griechenland sind in 81 Diözesen unterteilt.
Diese gruppieren sich historisch in die Kirche von Griechenland, Patriarchat von Konstantinopolis, die Kirche von Kreta und andere:

Alphabetische Liste:
 Alexandroupoli (Αλεξανδρουπόλεως) 
 Argolis (Αργολίδος) 
 Arta (Άρτης) 
 Ätolien-Akarnanien (Αιτωλίας και Ακαρνανίας) 
 Athen – Erzbistum Athen (griechisch-orthodox)  (en)
 Attika Αττικής, Kifissia 
 Chalkis (Χαλκίδος) 
 Chios, Psara und Inousses (Χίου, Ψαρών και Οινουσών) 
 Didymoticho, Orestiada und Soufli (Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος)  (en)
 Dimitrias und Almiros (Δημητριάδος και Αλμυρού)  (en)
 Drama (Δράμας) 
 Dryinoupolis, Pogoniani und Konitsa (Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης) 
 Edessa, Pella und Almopia (Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας) 
 Elassona (Ελασσώνος) 
 Eleftheroupolis (Ελευθερουπόλεως) 
 Elis und Oleni (Ηλείας και Ωλένης) 
 Filipoi, Neapolis und Thassos (Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου) 
 Florina, Prespes und Eordea (Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας)
 Fokida (Φωκίδος)
 Fthiotida (Φθιώτιδος) 
 Glyfada (Γλυφάδας) 
 Gortys und Megalopolis (Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως) 
 Goumenissa, Axiopolis und Polykastro (Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου) 
 Grevena (Γρεβενών)
 Gythio und Itylo (Γυθείου και Οιτύλου)
 Ierissons, Agion Oros und Ardamerion (Athos, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου)
 Ioannina (Ιωαννίνων)
 Kaisariani, Vyronas und Ymittos (Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού) 
 Kalavryta und Egialia (Καλαβρύτων και Αιγιαλείας) 
 Karpenisi (Καρπενησίου)
 Karystia und Skyros (Καρυστίας και Σκύρου)
 Kassandria (Κασσανδρείας)
 Kastoria (Καστορίας)
 Kefalonia (Κεφαλληνίας) 
 Kitros, Katerini und Platamon (Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος) 
 Korfu, Paxi und Diapontische Inseln (Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων) 
 Korinth, Sikyona, Zemenon, Tarsos und Polyfenos (Κορίνθου, Σικιώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους)
 Kythira (Κυθήρων)
 Langadas (Λαγκαδάς)
 Larisa und Tyrnavos (I. M. Λαρίσης και Τυρνάβου) 
 Lefkada und Ithaka (I. M. Λευκάδος και Ιθάκης)
 Lemnos und Agios Efstratios (Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου)
 Mantineia und Kynouria (Μαντινείας και Κυνουρίας)
 Maroneia und Komotini (Μαρωνείας και Κομοτηνής)
 Megara und Salamis (Μεγάρων και Σαλαμίνος)
 Mesogaia und Lavreotiki (Μεσογαίας και Λαυρεωτικής) 
 Messinia (Μεσσηνίας)
 Methymna (Μηθύμνης)
 Monemvasia und Sparta (Μονεμβασίας και Σπάρτης)  
 Mytilini, Eressos und Plomarion (Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίον) 
 Nafpaktos und Agios Vlasios (Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου)
 Nea Ionia und Philadelphia  (Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας)
 Nea Krini und Kalamaria (Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς)
 Nea Smyrni (Νέας Σμύρνης) 
 Neapolis und Stavropolis (Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως) 
 Nikea (Νικαίας)
 Nikopolis und Preveza (Νικοπόλεως και Πρεβέζης)
 Paramythia, Philiata und Parga (Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας)
 Paranoxaia (Παροναξίας)
 Patras (Πατρών) 
 Peristerion (Περιστερίου)
 Piräus (Πειραιώς) 
 Poliana und Kilkis (Πολυανής και Κιλκισίου) 
 Samos und Ikaria (Σάμου και Ικαρίας) 
 Servia und Kozani (Σερβίων και Κοζάνης) 
 Serres und Nigrita (Σερρών και Νιγρίτης) 
 Sidirokastro (Σιδηροκάστρου) 
 Sisanion und Siatista (Σισανίου και Σιατίστης)
 Stagoi und Meteora (Σταγών και Μετεώρων)
 Syros, Tinos, Andros, Kea und Milos (Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου)
 Thessaliotis und Fanariofersala (Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων) 
 Thessaloniki (Θεσσαλονίκης) 
 Theben/Thiva und Levadia (Θηβών και Λεβαδείας)
 Thira, Amorgos und Nisi (Θήρας, Αμοργού και Νήσων)
 Trikki und Stagi (Τρίκκης και Σταγών)
 Triphylia und Olympia (Τριφυλίας και Ολυμπίας)
 Veria und Naousa (Βεροίας και Ναούσης) 
 Xanthi und Peritheorion (Ξάνθης και Περιθεωρίου) 
 Ydra, Spetses und Ägina (Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης) 
 Zakynthos und Strofades (Ζακύνθου και Στροφάδων) 
 Zichna und Nevrokopi (Ζιχνών και Νευροκοπίου)

Weblinks 
 http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/dioceses.html Website der Kirche von Griechenland (griechisch): Übersicht der Diözesen

!
Liste (Orthodoxie)
orthodoxe Kirchen in Griechenland
!Griechenland

el:Κατάλογος Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος